EMC puede referirse a:

 EMC Corporation, empresa estadounidense de software y hardware.
 EMC, siglas que corresponden al inglés Electromagnetic Compatibility (compatibilidad electromagnética), disciplina de Ingeniería electrónica.
 EMC, siglas de enfermedades metabólicas congénitas.
 EMC, siglas de eyección de masa coronal, fenómeno que ocurre a nivel estelar, como una expulsión de energía solar.
 La marca británica de motocicletas EMC.